

Baudenkmäler 
Die Liste der Baudenkmäler enthält Sakralbauten, Wohn- und Fachwerkhäuser, historische Gutshöfe und Adelsbauten, Industrieanlagen, Wegekreuze und andere Kleindenkmäler sowie Grabmale und Grabstätten, die eine besondere Bedeutung für die Geschichte Pulheims haben.

Hinweis: Die Reihenfolge der Denkmäler in dieser Liste entspricht der offiziellen Liste und ist nach Bezeichnung, Ortsteilen und Straßen sortierbar.

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Pulheim

Weblinks 

 Denkmäler in Pulheim. Datenbank des Vereins für Geschichte e. V. Pulheim.

Einzelnachweise 

Pulheim
!Liste